

Райони міст 
 Подільський район — адміністративний район Києва.
 Подільський район — адміністративний район Кропивницького.
 Подільський район — адміністративний район Полтави.

Адміністративно-територіальні одиниці другого порядку 
 Подільський район — район в Одеській області із адміністративним центром у місті Подільськ.
 Подільський район (Одеська область, 1923—2020)

Див. також 
 Подольський район — колишній район у Московській області Росії.